

Armenia 

 Piazza della Repubblica – piazza a Erevan

Croazia 

 Piazza della Repubblica di Croazia – piazza a Zagabria

Italia 

Nelle città italiane, le piazze che portano questo nome sono state così denominate dopo il 2 giugno 1946 per celebrare l'istituzione della Repubblica Italiana.

 Piazza della Repubblica – piazza ad Alcamo in provincia di Trapani
 Piazza della Repubblica – piazza ad Ancona
 Piazza della Repubblica – piazza a Cagliari
 Piazza della Repubblica – piazza a Catania
 Piazza della Repubblica – piazza a Firenze
 Piazza della Repubblica – piazza a Foligno in provincia di Perugia
 Piazza della Repubblica – piazza a Jesi in provincia di Ancona
 Piazza della Repubblica – piazza a Livorno
 Piazza della Repubblica – piazza a Mazara del Vallo in provincia di Trapani
 Piazza della Repubblica – piazza a Milano
 Piazza della Repubblica – piazza a Monfalcone in provincia di Gorizia
 Piazza della Repubblica – piazza a Napoli
 Piazza della Repubblica – piazza a Novara
 Piazza della Repubblica – piazza a Perugia
 Piazza della Repubblica – piazza a Rignano sull'Arno 
 Piazza della Repubblica – piazza a Roma, già nota come piazza dell'Esedra
 Piazza della Repubblica – piazza a Torino
 Piazza della Repubblica – piazza a Trani
 Piazza della Repubblica – piazza a Trieste

Portogallo 
 Praça da República – piazza a Viana do Castelo

Serbia 

 Piazza della Repubblica – piazza a Belgrado

Slovenia 

 Piazza della Repubblica – piazza a Lubiana